Calici peut faire référence à :
Čalići, village de Bosnie-Herzégovine 
 Calicivirus, un virus félin